Дми́трий Я́ковлевич Умня́шкин (1906—?) — советский партийный и государственный деятель. Депутат Верховного Совета СССР 4 созыва.

Биография 

Родился в октябре 1906 года. Член компартии с 1927 года.

10.1952-13.4.1957 — председатель Исполнительного комитета Приморского краевого Совета.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (27 октября 1956 года) — в связи с пятидесятилетием со дня рождения и отмечая его заслуги перед Советским государством.

Примечания

Ссылки 
 Биография в справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза
 Память народа
 

Председатели Приморского крайисполкома
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС